Frank Roberts peut désigner :
 Frank Roberts (1893-1961), un joueur de football britannique ;
 Frank Roberts (1907-1998), un diplomate britannique ;
 Frank Roberts, acteur australien.